

Lokalizacje

Niemcy 
 Lisberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Lisberg – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg

Osoby 
 Høgni Lisberg – duński muzyk

Zobacz też 
 Liesberg
 Lißberg